Ruota della fortuna - iconografia medievale
Ruota della fortuna - rosone della basilica di San Zeno a Verona
Ruota della Fortuna - carta dei tarocchi
La ruota della fortuna - quiz televisivo